LIMAK oder Limak steht für:
 LIMAK Austrian Business School
 Limak Holding, türkische Unternehmensgruppe

Abkürzung